Чемпионат Испании по футболу 1948/1949 — 18-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 4-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 739 голов.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
  
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Сельта» — «Химнастик»  — 6:4 (1-й тур, 12 сентября 1948 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Севилья» — «Реал Мадрид»  — 1:5 (7-й тур, 24 октября 1948 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Валенсия» — «Химнастик»  — 7:0 (5-й тур, 10 октября 1948 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1949
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1948 году
Спорт в Испании в 1949 году